est l'ancien nom de l'université désormais connue sous le nom d'Université d'État de Louisiane (LSU). Cet établissement a été créée en 1853, a ouvert en janvier 1860 à Pineville et a changé de nom en mars 1870.

Histoire

Notes et références 

Université d'État de Louisiane
Histoire de la Louisiane